6719 Ґаллай (6719 Gallaj) — астероїд головного поясу.
 Галлай Марк Лазаревич (3 (16) квітня 1914 року, Санкт-Петербург — 14 липень 1998 Москва) — радянський льотчик-випробувач.